Ел Капоте има више значења:

 Ел Капоте (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капоте (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капоте (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капоте (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капоте (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику